Saint Philip – parrocchia di Antigua e Barbuda
Saint Philip – parrocchia delle Barbados